Derry Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

Illinois 
 Derry Township du comté de Pike.

Pennsylvanie 
 Derry Township, dans le comté du Dauphin.
  dans le comté de Mifflin.
  dans le comté de Montour.
  dans le comté de Westmoreland.

Homonymie de townships